AGI, Alliance Graphique Internationale, internationale vereniging van toonaangevende grafici
AgI, Scheikundige afkorting voor zilverjodide
AGI, Absolute Groei Index, wordt vooral gebruikt in het lab. Geeft productiviteit aan van bacteriën.
AGI, Association for Geographic Information, de Britse Geografische Informatie Lidmaatschap Organisatie.
Agi (taal), een Torricelli-taal in Papoea-Nieuw-Guinea
Asterisk Gateway Interface, een softwareinterface- en communicatieprotocol voor de Asterisk PBX
Adventure Game Interpreter, een game engine van Sierra On-Line